Lebensdauer steht für:
Lebenserwartung, der Schätzwert für die Zeitspanne, die einem Lebewesen bis zum Tod verbleibt
Lebensdauer (Technik), die Lebensdauer von technischen Komponenten
Lebensdauer (Quantenphysik), die Lebensdauer von Teilchen oder angeregten Zuständen
Lebensdauer (Chemie), mittlere Lebensdauer von chemischen Verbindungen in der Atmosphäre, Boden oder anderen Umgebungen (siehe auch Persistenz (Chemie))
Lebensdauer von Variablen in der Programmierung, siehe Variable (Programmierung)#Lebensdauer von Variablen

siehe auch:
 Lebenszeit
 Persistenz